Алекса́ндр Васи́льевич Ква́сников (1892—1971) — российский учёный в области космических и авиационных двигателей, один из создателей МАИ и организаторов становления и развития авиационной и ракетной техники в СССР. Открыл явление резкого увеличения тяги пульсирующим реактивным выхлопом при эжектировании воздуха.

Биография

Ранние годы и Первая мировая война
Окончив реальное училище, плавал стажёром на волжских судах. Впоследствии:
 1912 — учёба в МВТУ, 2 курса. Посещал занятия научного кружка Н. Е. Жуковского.
 1914 — ушёл вольноопределяющимся в лётную школу, затем на фронт.
 1916 — военный лётчик, прапорщик. Награждён 4 или 6 боевыми орденами. Впервые на самолёте «Ньюпор» установил зажигательные ракеты, которыми сбил немецкий аэростат.

Послевоенные годы 
 1917 — демобилизация, переезд в Томск, учёба в Томском технологическом институте.
 1918 — выпускник ТТИ.
 1922 — преподаватель на кафедре теплосиловых установок у профессора И. Н. Бутакова,
 1927 — после отъезда Бутакова в Москву стал заведующим кафедрой, профессор. Создал лабораторию лёгких двигателей. По утверждению сына, вместе со своими учениками создал в мастерских лаборатории двухцилиндровый двигатель воздушного охлаждения. Этот двигатель был установлен на одноместном самолёте-моноплане (либо двухместной авиетке), созданном руками студентов и преподавателей института. По другим источникам, группа Квасникова изготовила только корпус самолёта, а двигатель изготовила группа профессора Г. В. Трапезникова.
 1927, 17 августа — успешный полёт этого первого в стране аэроплана с отечественным двигателем. Испытания на левом берегу Томи напротив Лагерного сада.

Создание и развитие МАИ 
 1931 — вместе со своими учениками и студентами переведён в Москву и назначен руководить работами по авиамоторной специальности в только что созданном МАИ. Активное участие в строительстве моторного факультета на новой площадке МАИ у села Всехсвятского и дачно-строительного кооператива художников «Сокол».
 Позже — руководство кафедрой авиадвигателей, из которой впоследствии образовалась кафедра теории авиадвигателей (ТАД), уделявшей большое внимание сложным комбинированным двигательным установкам, системам с газотурбогенераторным наддувом, реактивным выхлопным патрубкам, насадкам с подсосом воздуха для увеличения реактивной тяги. Впоследствии одна из этих работ в соавторстве А. В. Квасникова получила свидетельство на открытие.
 1945 — научный руководитель Авиационного научно-технического общества студентов (АНТОС) МАИ.
 1953 — перестройка кафедры с поршневой на ракетную тематику
 1958 — доктор технических наук
 1960 и далее — регулярные семинары по космическим электроракетным двигателям в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова, в отделе плазменных исследований (ОПИ) (ныне — Институт ядерного синтеза).
 1962 — создание новой кафедры № 208 — электроракетных двигателей и энергетических установок под руководством А. В. Квасникова и при строительстве 7-го корпуса МАИ создана производственная база для научных работ по космическим двигателям и энергосиловым установкам. Премия Совета Министров СССР.
 1964, 18 декабря — впервые в мире успешно испытаны импульсные плазменные двигатели — на КА «Зонд-2», на траектории полёта к Марсу (5400000 км от Земли).

Смерть 

Александр Васильевич Квасников жил в Москве, он умер в 1971 году. Похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Память 

 В Томске, на здании, где с 1917 по 1931 годы учился и работал А. В. Квасников, установлена мемориальная доска
 Мемориальная доска памяти А. В. Квасникова установлена на одном из исторических корпусов МАИ (дом 4, корпус 2 по Волоколамскому шоссе в Москве). Надпись на доске: «Здесь с 1930 г. по 1971 г. работал один из основателей факультета двигателей летательных аппаратов МАИ, выдающийся советский ученый, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР Квасников Александр Васильевич»

Награды 
 2 ордена Ленина (в том числе 16.09.1945)
 орден Трудового Красного Знамени
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1945)
 Премия Совета Министров СССР (1962)
 Государственная премия СССР (1968, за комплекс работ по испытаниям мощных турбонасосных агрегатов)

Библиография 
Автор 35 книг по теории двигателей летательных аппаратов.
 «Задачи и упражнения по технической термодинамике», М.‑Л.: Госэнергоиздат, 1929—1934
 фундаментальный труд по тепловому расчёту двигателя внутреннего сгорания 1938 г., Энергоиздат, 180 с.
 Обобщающий труд многолетних исследований в области комбинированных поршневых авиадвигателей: Процессы и балансы в авиамоторных установках. — М.: Оборонгиз, 1948 (издан в виде альбома таблиц, содержит богатейший материал по исследованию циклов, обмену работой и рабочими телами в элементах сложных авиамоторных установок с наддувом и утилизацией энергии выхлопных газов).
 работы по втеканию и истечению газов. Оригинальная работа по втеканию газов в сосуд была выполнена ещё в 1926 г., но опубликована значительно позже в 1938 г. (Труды МАИ, № 1).
 открытие № 314 от 2.07.1951. — Кудрин О. И., Квасников А. В., Челомей В. Н. — «Явление аномально высокого прироста тяги в газовом эжекционном процессе с пульсирующей активной струёй» зарегистрировано в Государственном реестре в 1986 г.
 «Малые турбины комбинированных авиадвигателей» — М.: Оборонгиз, 1953
 «Теория жидкостных ракетных двигателей», ч.1, Л.: Судпромгиз, 1959*

Примечания 

Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы России
Выпускники Томского политехнического университета
Преподаватели Томского политехнического университета
Преподаватели Московского авиационного института
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Похороненные на Введенском кладбище
Машиностроители
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР